Międzybórz peut faire référence à :

Topnoymie
en Pologne :
 Międzybórz, ville de la voïvodie de Basse-Silésie, et la gmina dont elle est le siège.
 Międzybórz, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Międzybórz, village de la voïvodie de Łódź
 Międzybórz, village de la voïvodie de Poméranie